Исламаба́д
 Исламабад — столица Пакистана.
 Исламабад (аэропорт) — международный аэропорт в одноимённом городе.
 Исламабад (шахрестан Дизфуль) — город на юго-западе Ирана.
 Исламабад (Китай) — город в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
 Исламабад (Индия) — второе название города Анантнаг в Индии.